Гидроподжимная муфта — фрикционная многодисковая муфта с переключением, сжатие пакета дисков которой происходит посредством встроенного в муфту гидроцилиндра с О-образным поршнем. По классификации механических муфт — асинхронная управляемая муфта с механической связью. Основное применение — управляющие элементы коробок передач переключаемых под нагрузкой, применяющихся на различной колёсной и гусеничной технике от легковых машин до тяжёлых танков.

Устройство 
Основные части гидроподжимной муфты трактора Т-150К:
 Ведущий внутренний барабан с шестерней.
 Ведомый внешний барабан.
 Ведущие диски.
 Ведомые диски.
 Нажимной диск (поршень).
 Отжимные пружины.

Принцип действия 
Принцип действия гидроподжимной муфты основан на передаче крутящего момента за счёт сил трения, которые возникают при сжатии пакета ведущих (связаны с ведущим барабаном) и ведомых (жёстко связаны с шестернёй или валом) дисков, входящих в состав любой гидроподжимной муфты.

Простая гидроподжимная муфта представляет собой вал, связанный с помощью шлицев с ведущим барабаном, в расточенной полости которого свободно перемещается поршень. В барабане имеются вырезы, в которые входят своими выступами ведущие диски. Обычно дисков несколько, и их принято называть «пакет дисков». Между ведущими дисками, жёстко связанными с барабаном, расположены ведомые диски, которые, в свою очередь, связаны с ведомой шестернёй, которая свободно вращается на том же валу, что и барабан, и входит в зацепление с шестернёй вторичного вала, которому передаётся крутящий момент.
В выключенном состоянии поршень не воздействует на пакет дисков, поэтому крутящий момент не передаётся на ведомую шестерню. Когда в полость поступает масло, поршень перемещается, сжимая ведущие и ведомые диски с большой силой. За счёт возникающих сил трения между ведущими и ведомыми дисками вращение передаётся ведомой шестерне. Для выключения гидроподжимной муфты достаточно соединить канал нагнетания масла с каналом слива. Под воздействием возвратных пружин поршень перемещается в исходное положение, выдавливая рабочую жидкость в канал слива, пакет дисков разжимается, и передача крутящего момента прекращается.
Коробка передач с гидроподжимными муфтами (на примере Т-150К) имеет довольно сложное устройство. Так, коробка имеет собственную гидросистему, которая приводится насосом, напрямую связанным с двигателем, посредством горизонтального и вертикального валов, систему перебросных клапанов, распределитель, гидроаккумулятор, радиатор охлаждения масла. Горизонтальный вал проходит внутри полости первичного вала коробки передач, и с помощью шлицев жестко связан с маховиком двигателя. Горизонтальный вал выходит в раздаточной коробке, и с помощью шестерён с угловым расположением зубьев передаёт вращение вертикальному валу, который приводит во вращение гидронасос, расположенный в нижней части корпуса раздаточной коробки.

См. также 
 Синхронизатор

Примечания

Литература 
 

Устройство трактора
Устройство танка
Механические муфты
Трансмиссия